Mestral ist der Familienname folgender Personen:
 Armand Mestral (1917–2000), französischer Schauspieler
 Armand François Louis de Mestral de Saint-Saphorin (1738–1805), schweizerischer Diplomat und dänischer Gesandter in Polen, Spanien den Niederlanden, Russland und Österreich
 Georges de Mestral (1907–1990), Schweizer Ingenieur
 Patrice Mestral (* 1945), französischer Komponist und Dirigent

Siehe auch:
 Mestral (Adelsgeschlecht)